Rawitsch bezeichnet:
 Rawitsch, der deutsche Name der Stadt Rawicz im Powiat Rawicki der Woiwodschaft Großpolen in Polen
 Kreis Rawitsch, ein ehemaliger Kreis in der preußischen Provinz Posen

Rawitsch ist der Familienname folgender Personen:
 Melech Rawitsch (Melech Rawicz,  Melekh Ravitsh), auch Melech Ravitch, jiddischer Schriftsteller
 Michail Girschewitsch Rawitsch (1912–1988), russischer Geophysiker
 Sarra Naumowna Rawitsch (1879–1957), russische Revolutionärin

Siehe auch:
 Rawicz (Begriffsklärung)
 Rawitsch-Nunatak
 Rawitscher